Аккольти:

 Аккольти — знаменитый итальянский род, происходящий из Ареццо.
 
 Аккольти, Бернардо (1458—1535) — итальянский поэт.